John Hart es un antropónimo compuesto por el nombre John y el apellido Hart, puede referirse a:

Académicos 
 John Hart (¿?–1574), gramático británico.
 John Hart (1713–1779), político estadounidense.
 John Hart (1751–1836), médico estadounidense.
 John Seely Hart (1810–1877), educador estadounidense.

Artistas 
 John Hart (1917–2009), actor estadounidense.
 John Hart (1965–), escritor estadounidense.
 Johnny Hart (1931–2007), historietista estadounidense.

Deportistas 
 John Hart (1946–), entrenador neozelandés de rugby.
 John Hart (1948–), beisbolista estadounidense.
 Johnny Hart (1928–2018), futbolista inglés.